

Кам'яне Поле — село, Криворізький район, Дніпропетровська область
 Кам'яне Поле — залізничний роз'їзд Криворізької дирекції Придніпровської залізниці